Gerry Weber Open 2014 — 22-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Халле и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2014 году турнир прошёл с 9 по 15 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Роджер Федерер
 в парном разряде —  Сантьяго Гонсалес и  Скотт Липски

Общая информация 
Первым сеянным в одиночном соревновании стал Рафаэль Надаль (№ 1 в мире на тот момент), однако испанец не смог подтвердить свой статус, уступив уже на старте. В его отсутствие турнир свёлся к матчу второго сеянного — Роджера Федерера — и не попавшего в эту группу Алехандро Фальи; более опытный швейцарец, добравшийся до титульного матча на местных кортах в девятый раз за последние 12 лет завоевал свой седьмой чемпионский приз, сломив сопротивление колумбийца на двух тай-брейках.

Парный приз имел в своём стартовом составе сразу несколько сильных сыгранных дуэтов, но к полуфиналу потерял все сыгранные команды и борьба за титул свелась к матчу обладателей специального приглашения в сетку соревнования: Роджера Федерера и Марко Кьюдинелли, а также альянса Андре Бегеманн / Юлиан Ноул. Германо-австрийская пара хуже начала поединок, но постепенно выправила положение, добыв себе итоговую победу на решающих мячах супер-тайбрейка. Федерер, не слишком часто играющий парные соревнования, добрался до титульного матча на подобном уровне впервые за 39 месяцев.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Роджер Федерер обыграл  Алехандро Фалью со счётом 7-6(2), 7-6(3).
 Федерер выигрывает 2-й титул в сезоне и 79-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Фалья уступает 1-й финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Д. Браун
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= А. Кузнецов
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= А. Сеппи
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= Ф. Кольшрайбер
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=Q
| RD1-team07= П.-Ю. Эрбер
| RD1-score07-1=7| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= Е. Янович
| RD1-score08-1=65
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= П. Гоёвчик
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= М. Пшисенжний
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= А. Фалья
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=6| RD1-seed14=
| RD1-team14= Л. Кубот
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=6| RD1-score14-3=3

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Р. Хасе
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Р. Гаске
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Р. Надаль
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=1
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= Д. Браун
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=6| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Ф. Кольшрайбер
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=Q
| RD2-team04= П.-Ю. Эрбер
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= М. Раонич
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= П. Гоёвчик
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= А. Фалья
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=
| RD2-team08= Р. Хасе
| RD2-score08-1=61
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=WC
| RD3-team01= Д. Браун
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=616
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Ф. Кольшрайбер
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=7| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= П. Гоёвчик
| RD3-score03-1=64
| RD3-score03-2=62
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04= А. Фалья
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= Ф. Кольшрайбер
| RD4-score01-1=7
| RD4-score01-2=65
| RD4-score01-3=4
| RD4-seed02=
| RD4-team02= А. Фалья
| RD4-score02-1=5
| RD4-score02-2=7| RD4-score02-3=6}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Андре Бегеманн /  Юлиан Ноул''' обыграли  Марко Кьюдинелли /  Роджера Федерера со счётом 1-6, 7-5, [12-10].
 Бегеманн выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Ноул выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Gerry Weber Open

 Мировой тур ATP 2014 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт  
 

 

Германия
Теннис
Июнь 2014 года
2014